Mario Da Pozzo – ex calciatore italiano
 Walter Da Pozzo – attore, drammaturgo e sceneggiatore italiano

Pagine correlate
Pozzo